Velles steht für:

 Velles (Indre), Gemeinde im Département Indre, Frankreich
 Velles (Haute-Marne), Gemeinde im Département Haute-Marne, Frankreich

Vellés ist der Familienname folgender Personen:

 Manuela Vellés (* 1987), spanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Musikerin

Siehe auch:
 Veles
 Velle
 Vell